Bělice může znamenat:
 Bělice (Neveklov) — část města Neveklov v okrese Benešov
 Bělice (Přerov nad Labem) — název kopce u Přerova nad Labem v okrese Nymburk, Přerovská hůra
 Bělice (ryba) — rybářský termín, bílá ryba